Ica puede referirse a:

Geografía de Perú 
Departamento de Ica, departamento de la República del Perú.
Provincia de Ica, una de cinco provincias que conforman el departamento de Ica.
Ciudad de Ica, ciudad del Perú, capital del departamento de Ica.
Distrito de Ica, uno de los distritos que conforman la provincia de Ica.

Otros 
 ICA-AtoM, proyecto del Consejo Internacional de Archivos.